Автоматические станковые гранатомёты предназначены для поражения живой силы и небронированных средств противника гранатой. Калибр 30-40 мм, темп стрельбы около 350 в/м, боевая скорострельность 100 в/м, дальность стрельбы до 2000 м. Стрельба может вестись со станка-треноги или со специальных танковых, бронетранспортёрных, вертолётных, корабельных установок.

В данный список включены существующие автоматические станковые гранатомёты и страны-производители.

Самые первые автоматические гранатомёты 
Первым автоматическим гранатомётом, известным в России, является автоматический гранатомёт Якова Таубина, разработанный под 40-мм боеприпас, используемый в Красной армии для винтовочного гранатомёта. В конце 30х — начале 40-х был спроектирован, собран в металле, испытывался (в том числе в условиях Советско-финской войны), получал положительные отзывы операторов, но в серию не пошёл — проиграл в сравнительном испытании малокалиберным миномётам. Внешне представлял собой вполне похожий на современные автоматические гранатомёты механизм с коротким толстым стволом, ленточным питанием, установленный на колёсный станок, напоминающий станок Соколова к Пулемёту Максима обр. 1910 г. Ирония судьбы, но перед войной выиграли конкурсные испытания и были поставлены на вооружение 50-мм лёгкие миномёты с ручным дульным заряжанием, очень похожие на такие же немецкие. Впоследствии малокалиберные миномёты (50-мм ротный миномёт и 37-мм миномёт-лопата в Красной армии, 50-мм миномёт вермахта) из употребления в первой половине войны вышли и с той, и с другой стороны. Немцы использовали концепцию станкового гранатомёта для создания противотанкового станкового гранатомёта «Пупхен», но этот аппарат не был автоматическим. В СССР про концепцию станкового автоматического гранатомёта забыли до Вьетнамской войны, когда 40 мм автоматические гранатомёты начали использовать американцы. Удачный американский опыт дал старт проекту по созданию гранатомёта АГС-17 «Пламя».

Современные АГС

См. также 
 XM-25
 PAW-20 «Neopup»
 MGL
 РГ-6
 Гранатомётный выстрел
 Список гранатомётов

Литература 
 Современное стрелковое оружие — Мн.: ООО «Попурри», 1999.

Примечания